Список країн за кількістю суден морського торговельного флоту станом на 2013 рік.

Див. також 
 Морський транспорт

Примітки 

 
Морський транспорт